Miejscowości w USA:
 Rockledge – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Brevard
 Rockledge – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montgomery